De Gouden Bal is een voetbalprijs en kan verwijzen naar een van de onderstaande prijzen:

 Ballon d'Or (Frans voor Gouden Bal); deze werd van 1956 tot 2009 uitgereikt aan de Europees voetballer van het jaar
 FIFA Ballon d'Or; deze wordt sinds 2010 uitgereikt aan de Wereldvoetballer van het jaar
 Gouden Bal; wordt uitgereikt aan de Beste speler van het WK
 Gouden Bal; wordt jaarlijks uitgereikt aan de Beste Tsjechische Voetballer
 Gouden Bal; wordt jaarlijks uitgereikt aan de Beste Algerijnse Voetballer